Marque (rivier), een rivier in de Franse regio Hauts-de-France
Marque (zanger), een popzanger uit Oostenrijk